El raión de Pervomayskiy , ,  es un raión o distrito de Rusia situado en la República de Crimea. Es una de las 25 regiones de la península de Crimea. Su capital administrativa es la ciudad de Pervomayskoye.

Notas

Referencias 

Divisiones administrativas de Crimea